Christian Ditlev Reventlow (1671–1738)
 Christian Ditlev Reventlow (1710–1775)
 Christian Ditlev Reventlow (1748–1827)